Franciaország
Quincey, település Côte-d’Or megyében
Quincey, település Haute-Saône megyében